Парк Железнодоро́жников:

Россия 
 Парк Железнодорожников — парк в Орске.
 Парк Железнодорожников — парк в Петрозаводске.
 Парк Железнодорожников — парк в Рязани.